Baculospora är ett släkte av svampar. Baculospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Baculospora